Arthur Frederick Wheeler (Epsom, 5 de agosto de 1916 – 9 de junio de 2001) fue un piloto británico, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1949 hasta 1962.

Biografía 
Wheeler dejó la escuela a la edad de 15 años para ser aprendiz de electricista e ingeniero. Comenzó su carrera competitiva en motociclismo haciendo campaña con una Velocette en circuitos de hierba. Al abrir una tienda de motos en 1937, utilizó sus ganancias para iniciar su carrera en el mundo de las motocicletas. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las habilidades de ingeniería de Wheeler lo llevaron a ser elegido para trabajar junto a Barnes Wallis en el desarrollo de la bomba de rebote.

Después de la guerra, su negocio de motocicletas prosperó, lo que le permitió participar en las carreras del Mundial en los circuitos de Europa continental. Wheeler ganó el Gran Premio de Naciones de 1954 de 250cc en el Monza después de que el equipo de carreras dominante NSU se retira de la carrera. Fue campeón en cinco ocasiones del North West 200 en Irlanda del Norte y el Leinster 200 en una docena de ocasiones. Su mejor temporada en el Mundial fue con una Moto Guzzi en 1962, cuando terminó en el tercer puesto de la general de 250cc por detrás de Jim Redman y Bob McIntyre. At the end of that year he retired at the age of 46. Su victoria en el Gran Premio de Argentina le convirtió en el piloto más veterano en ganar una carrera en cualquier categoría (una gesta todavía vigente hoy en día).

Estadísticas 

Hasta 1955 se contaban los 5 mejores resultados.

(carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo del Reino Unido
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de Norton
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc